Jméno a příjmení Michal Novotný má více encyklopedicky významných osob:

Michal Novotný (spisovatel) (* 1942) – český spisovatel, básník a překladatel, autor knih pro děti a ze sportovního prostředí, ředitel Nadace českého literárního fondu
 Michal Novotný (novinář) (1943–2006) – český novinář a spisovatel, autor literatury faktu pro děti a popularizačních knih o češtině
 Michal Novotný (fotograf) (* 1973) – český reportér Lidových novin
 Michal Novotný (herec) (* 1979) – český herec
 Michal Novotný (snowboardista) (* 1981) – český snowboardista
 Michal Novotný (šachista) (* 1978) – český šachista
 vlastní jméno Michala Malátného (* 1970) – český zpěvák, frontman skupiny Chinaski, příležitostný herec